Marcel·lí Perelló i Domingo (1897? - 1961) lluitador i polític català.
 Marcel·lí Perelló i Valls (1944 - 2017) matemàtic i periodista catalano-mexicà, fill de l'anterior.